Tsararano (Betsiboka), plaats in het noordwesten van Madagaskar
 Tsararano (Boeny), plaats in het noordwesten van Madagaskar